Villa Berberich steht für:

 Villa Berberich (Bad Säckingen), Gebäude in Bad Säckingen
 Villa Berberich (Heilbronn), Wohnhaus in Heilbronn